Aracaju (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Aracaju (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Sergipe